Даниел Абало Паулос (), познат като Дани Абало, е испански футболист. Роден е на 29 септември 1987 г. в Испания във Вилагарсия де Ароуса. Висок е 178 см. От 30 юни 2013 г. до месец май 2015 г. Абало играе за Лудогорец Разград като ляво или дясно крило. От юли 2015 г. е играч на турския Сивасспор, а от януари 2016 г. подписва с Депортиво Алавес.

Кариера

Селта 
Дани е юноша на Камбадос и Селта. Играе в Селта Б и първия отбор заедно с Мичу и Яго Аспас. За Б отбора има 84 мача и 10 гола, а за първия отбор има над 100 мача в Сегунда и в лигите. През 2011 Дани губи титулярното си място и бива изпратен под наем през 2012 във втородивизионния Химнастик. Въпреки очакванията да се завърне в отбора при влизането му в първата лига на Испания през 2012, той така и не успява да се наложи в състава и през 2013 бива изпратен отново под наем, но този път в Португалския отбор Бейра Мар. Там той е забелязан от скаути на българския шампион Лудогорец.

Лудогорец 
След като скаути на българския шампион го наблюдават при престоя му в Португалия, отбора взима решение да го привлече. На 30 юни 2013 той се присъединява към отбора като свободен агент заедно с Мишел Платини. Дани Абало остава в историята на Лудогорец като футболиста отбелязал първия гол от груповата фаза за отбора в Шампионската лига. Това се случва на 16 септември 2014 г. в Ливърпул в мача срещу едноименният отбор, който завършва 2:1.

Статистика по сезони

Успехи

Лудогорец 
 Шампион на A ПФГ: 2013-14, 2014-15
 Носител на купата на България: 2013-14
 Носител на суперкупата на България: 2014

Източници

Външни препратки 
 Профил на transfermarkt.co

Испански футболисти
Футболисти на ФК Селта
Футболисти на Лудогорец (Разград)